Sproll ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Sproll (15. Jh.), Verfasser einer Glaubens- und Morallehre in Reimpaarversen 
 Joannes Baptista Sproll (1870–1949), deutscher, römisch-katholischer Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart
 Theodor Sproll (* 1957), deutscher Gesundheitsökonom und Rektor der DHBW-Lörrach